Rally Championship, une série de jeux vidéo,
 Deux opus de la série portent également ce nom :
Rally Championship, sorti en 1996,
Rally Championship, sorti en 2003.